Китай на зимних Олимпийских играх 2010 был представлен 89 спортсменами в пяти видах спорта.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Итоговое место — 8
Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Матч за третье место

 Итоговое место — 3

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Сноубординг 

 Хафпайп

Фристайл 

 Акробатика

Хоккей 

 Женщины
 Состав команды

 Групповой этап

 Матч за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Итоговое место — 7

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
2010